

Аббревиатура 
 КВЭ — Котёл варочный электрический.
 КВЭ — Клапан вакуумный электромеханический.
 КВЭ — Концевые кабельные заделки, кабельная линия